Почётное спортивное звание, присваивалось в 1956—1992 годах.

1956 
 Авалишвили, Георгий Иванович
 Гомельский, Александр Яковлевич
 Спандарян, Степан Суренович

1957 
 Бабаханиди, Геронтий Ираклиевич 1917—1981
 Варякоис, Вильгелиас Мартинас 19.11.1912-1988
 Горохов, Владимир Васильевич
 Грешновас, Валерий Федорович 21.2.1914
 Григорьев, Виктор Антонович 1908—1969
 Дзеконский, Лев Викторович
 Диасамидзе, Шалва Михайлович 1912—1974
 Зинин, Александр Михайлович
 Кекелидзе, Михаил Ермолаевич 1921 — ??.11.1973
 Крауклис, Альфонс Эрнестович
 Кулакаускас, Витаутас Владимирович
 Лысов, Иоанн Фёдорович
 Нааритс, Эдгар Эдуардович
 Никитин, Георгий Тихонович 1.4.1916
 Новожилов, Александр Иванович 13.03.1910-01.12.1980
 Разживин, Виктор Николаевич
 Травин, Константин Иванович
 Хаимов, Соломон Михайлович
 Цетлин, Павел Миронович

1959 
 Колпаков, Василий Ефимович
 Раубенс, Ансис Аугустович 1910—1979

1960 
 Аббасов, Тофик Теймурович 11.1.1924
 Алексеев, Евгений Николаевич
 Баранов, Павел Павлович 2.2.1921
 Шаблинский, Владимир Алексеевич

1961 
 Месхи, Алексей
 Меунаргия, Григорий Капитонович 1911—1967

1962 
 Бутаутас, Стяпас Мечиславович
 Дадукин, А.

1963 
 Альтберг, О. Я.
 Желдин, Владимир Львович 20.08.1927

1964 
 Алексеева, Лидия Владимировна
 Каракашьян, Наполеон Карлович

1965 
 Озеров, Юрий Викторович
 Куллам, Ильмар Августович

1966 
 Башкин, Сергей Григорьевич 1931—2004
 Бирюков, Юрий Иванович 4.12.1924-1988
 Коган, Марк Евсеевич 26.6.1926

1967 
 Густылев, Юрий Георгиевич 1924—1973
 Коркия, Отар Михайлович
 Приматов, Генрих Алексеевич
 Тортладзе, Сулико Спиридонович

1969 
 Карнитис, Раймунд Вольдемарович 1929—1999

1970 
 Кулагина, Вера Сергеевна 1923

1971 
 Берлин, Давид Яковлевич
 Гедминас, Альгис Юлио 07.06.1932 — 27.05.2011
 Гельчинский, Станислав Яковлевич
 Давтян, А. О.
 Камалов, Рач Герасимович 1929—1994
 Кондрашин, Владимир Петрович

1973 
 Егоров, Миркиян Афанасьевич 20.12.1911 — 17.03.1991
 Швам, Евгений Семенович 8.10.1918

1974 
 Бимба, Витаутас Ионо 1927

1976 
 Тунда, Николай Иванович

1977 
 Гомельский, Евгений Яковлевич
 Моршинин, Владилен Иосифович
 Шалимова, Галина Акимовна 1937

1979 
 Карамышева, Дзидра Петровна

1980 
 Капранов, Вадим Павлович
 Халипский, Семен Львович 10.4.1938

1982 
 Гарастас, Владас Антонович
 Едешко, Иван Иванович
 Мосешвили, Леван Вахтангович
 Обухов, Владимир Николаевич
 Селихов, Юрий Геннадьевич
 Хрынин, Вячеслав Александрович

1984 
 Валдманис, Майгонис Альбертович
 Вдовиченко, Борис Нестерович
 Канапкис, Валентин Казевич
 Кожевников, Евгений Александрович
 Миловидов, Константин Петрович

1986 
 Ячменев, Леонид Александрович

1988 
 Боженар, Виктор Акимович
 Федоров, Юрий

1989 
 Ким, Олег Львович
 Эндрияйтис, Римас А.

1990 
 Луничкин, Валерий Георгиевич 1940

1991 
 Леонов, Александр Дмитриевич 27.02.1928 — 14.06.2000
 Майзлин, Исаак Ефимович 31.08.1930 — 29.09.2017
 Макаревич, Владимир Анатольевич 25.05.1935 — 04.09.2008

1992 
 Тарасов, Валерий Дементьевич

неизв 
 Белов, Сергей Александрович
 Зозулин, Сергей Александрович
 Майзлин, Борис Михайлович
 Панин, Иван Александрович (до 1974)
 Пуркалнс, Андрис
 Схиерели, Амиран
 Хромаев, Заурбек Майранович
 Юмашев, Шора Кадырович

Примечания 

Баскетбол